La stagione 2014 è stata la ventiduesima edizione della J.League Division 1, massimo livello del campionato giapponese di calcio.

Squadre partecipanti

Profili

Classifica 

Legenda:
      Campione del Giappone, ammessa alla AFC Champions League 2015
      Ammesse alla AFC Champions League 2015
      Ammessa alla AFC Champions League 2015terzo turno di qualificazione

      Retrocessa in J2 League 2015

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Classifica in divenire

Note

Voci correlate 
 J.League Division 1
 J.League Division 2 2014
 Japan Football League 2014
 Coppa J.League 2014
 Coppa dell'Imperatore 2014

Calcio nel 2014